Le tournoi de tennis de Hambourg est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1997, classée en catégorie Tier II, se dispute du  au .

Iva Majoli remporte le simple dames. En finale, elle bat Ruxandra Dragomir, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Anke Huber et Mary Pierce.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hambourg
 Saison 1997 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 1997
Hambourg
Sport en Allemagne en 1997
Tennis en avril 1997
Tennis en mai 1997